Los términos comicio o comicios pueden referir a los siguientes conceptos:
Asambleas romanas de la Antigua Roma; 
Elecciones